

Нортемптон — місто, штат Массачусетс
 Нортемптон — місто в окрузі Фултон, штат Нью-Йорк
 Нортемптон — місто, штат Пенсільванія
 Нортемптон Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Нортемптон Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Нортемптон — переписна місцевість в окрузі Саффолк, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Нортгемптон